Ирмиза — река в России, протекает по Куединскому району Пермского края. Длина реки составляет 47 км, площадь водосборного бассейна 305 км².

Начинается между деревнями Каменный Ключ и Заболотная. Течёт в общем южном направлении по холмистой местности с островами леса. Протекает через населённые пункты Лайга, Большой Талмаз, Краснояр, Ведровка, Гарюшка. Правый приток реки Буй.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Буй (приток Камы) от истока до Кармановского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101112111100016113.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 Кишлав (пр)
 13 км: Тапья (пр)
 Кармалушка (лв)
 16 км: Малый Талмаз (лв)
 Телмазик (лв)
 33 км: Лайга (пр)
 Березовка (лв)
 Лайгушка (пр)
 Земплягашка (лв)

Примечания 

Притоки Буя (притока Камы)
Реки Куединского района